Night Owls (album), een album van Vaya Con Dios.
 Night Owls (single), een single van het hiervoor genoemde album.
 Night Owls (1930), een korte film van Laurel and Hardy.